Михаи́л Со́болев:
 Соболев, Михаил Аркадьевич (1937—2021) — советский и российский дипломат.
 Соболев, Михаил Георгиевич (1917—1984) — советский военный политработник, генерал-полковник.
 
 
 Соболев, Михаил Петрович (1897—1973) — советский государственный и политический деятель, председатель Челябинского областного исполнительного комитета.